1176 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1176 км — остановочный пункт Калининградской железной дороги в Калининградской области. Код 100711.
 1176 км (1175 км) — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Мурманской области, Кандалакшский район, садовое товарищество Дачи Нивы.

Примечания